Elide puede referirse a:

 la unidad periférica griega llamada Élide;
 la antigua ciudad griega llamada también Élide; o
 un sinónimo del género botánico Asparagus'''.